Маслюкові (гриби)
 Маслюкові (риби)